Золотая роза:

 Золотая Роза — синагога во Львове (Украина), уничтожена гитлеровцами в июле 1941 года.
 Золотая роза — украшение из золота, подарок папы римского.
 Золотая Роза — фестиваль программ телевизионной индустрии развлечений в Люцерне (Швейцария).
 «Золотая роза» — повесть К. Г. Паустовского.
 Золотая Роза — синагога в г. Днепре, на улице Шолом-Алейхема.
 Золотая Роза — одна из наград российского кинофестиваля «Кинотавр».